Der Name Langenthal bezeichnet verschiedene Orte

 in der Schweiz:
 Stadt Langenthal im Kanton Bern 

 in Deutschland:
 Langenthal (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Langenthal (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern 
 Langenthal (Hirschhorn), Ortsteil der Gemeinde Hirschhorn, Landkreis Bergstraße, Hessen
 Langenthal (Trendelburg), Ortsteil der Gemeinde Trendelburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Langenthal (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 in Österreich:
 Langenthal (Gemeinde Großwarasdorf), Ortschaft in der Gemeinde Großwarasdorf, Burgenland

 in Rumänien:
 Gemeinde Langenthal (rum.: Doștat, ung.: Hosszútelke) im Kreis Alba in Siebenbürgen
 Gemeinde Langenthal (rum.: Valea Lungă, ung.: Hosszuaszó) im Kreis Alba in Siebenbürgen
 Gemeinde Langenthal (rum.: Luncoiu de Jos, ung.: Alsólunkoj) im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen

Langenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Müller-Langenthal (1884–1969), evangelischer Bischof und Historiker in Siebenbürgen

Außerdem bezeichnet Langenthal
 die Porzellanfabrik Langenthal im gleichnamigen Ort in der Schweiz
 den ehemaligen Karosseriebauer Carrosserie Langenthal AG im gleichnamigen Ort in der Schweiz

Siehe auch:
 Langental
 Langentalgraben